Tâmil pode se referir a:

 Tâmeis - povo dravidiano habitante do sul da Índia e Sri Lanka
 Língua tâmil - idioma dravidiano falado pelos tâmeis
Tâmil Nadu - estado indiano

Desambiguação